Барабашовка — название населённых пунктов на Украине:

 Барабашовка — село в Лебединском районе Сумской области.
 Барабашовка — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Барабашовка — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Барабашово (Барабашовка) — крупнейший рынок Украины (Харьков)